Peccot steht für:

 Claude-Antoine Péccot, ein französischer Mathematiker und Pianist, der als „Wunderkind“ galt
 Prix Peccot-Vimont, ein seit 1885 vergebener Preis des Collège de France für junge Mathematiker